Фюген (Fügen, Fugain):

 Фюген, Мишель (род. 1942) — французский музыкант.
 Фюген, Ханс Норберт (1925—2005) — немецкий социолог.
 Фюген (Циллерталь) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.